Nassa steht für:
 Nassa Röding, 1798, eine Gattung der Stachelschnecken (Muricidae), siehe Nassa (Muricidae)
 Nassa Lamarck, 1799, ein Synonym für Nassarius  Duméril, 1805, eine Gattung der Familie Nassariidae
 NaSSA (noradrenergic and specific serotonergic antidepressant), eine Gruppe von antidepressiven Psychopharmaka

Siehe auch:
 NASA (Begriffsklärung)